Villa de Leiva kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Villa de Leiva (ort i Colombia), Boyacá, 
 Villa de Leyva (kommun i Colombia), Boyacá,